

Ім'я 
Джорджо () — італійський варіант чоловічого ім'я Юрій.

Особи з ім'ям Джорджо 
 Джорджо Армані — італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів, очільник дому моди.
 Джорджо Вазарі (1511—1574) — італійський архітектор, художник, теоретик і історик мистецтва.
 Джорджо де Кіріко (1888—1978) — італійський аристократ, художник і графік XX століття.
 Джорджо Щербаненко (1911—1969) — італійський письменник українського походження.
 Джорджо Наполітано ( 1925) — 11-й президент Італійської республіки (2006—2015).
 Джорджо Мородер ( 1940) — італійський композитор, продюсер і виконавець, піонер електронної музики, автор музики до кінофільмів.
  ( 1987) — чилійський інженер-будівельник та політик.

Географічні назви (топоніми) 

 Кастель-Джорджо — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Терні.

Мистецтво

Музика 
  — пісня швейцарського композитора і режисера , яку співала  швейцарська співачка Ліз Ассія на пісенному конкурсі «Євробачення» в Нідерландах у 1958 році.